|-
| 156801 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 156802 - ||  || 25 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156803 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156804 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156805 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 156806 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156807 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156808 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156809 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156810 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156811 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156812 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156813 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156814 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156815 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156816 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156817 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156818 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156819 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156820 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156821 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156822 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156823 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156824 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156825 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156826 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156827 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156828 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156829 - ||  || 28 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156830 - ||  || 31 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156831 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156832 - ||  || 30 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 156833 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156834 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156835 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156836 - || 2003 CS || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156837 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156838 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156839 - ||  || 2 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156840 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156841 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156842 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156843 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156844 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156845 - ||  || 1 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 156846 - ||  || 1 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156847 - ||  || 2 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156848 - ||  || 4 februarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156849 - ||  || 6 februarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156850 - ||  || 4 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 156851 - ||  || 4 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156852 - ||  || 8 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 156853 - ||  || 7 februarie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156854 - ||  || 8 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156855 - ||  || 10 februarie 2003 ||  || 
|-
| 156856 - ||  || 9 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156857 - ||  || 1 februarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156858 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156859 - ||  || 19 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156860 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156861 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156862 - ||  || 24 februarie 2003 ||  || 
|-
| 156863 - ||  || 25 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 156864 - ||  || 26 februarie 2003 ||  || 
|-
| 156865 - ||  || 23 februarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 156866 - ||  || 26 februarie 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 156867 - ||  || 27 februarie 2003 || Kleť || Kleť
|-
| 156868 - ||  || 19 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156869 - ||  || 23 februarie 2003 ||  || 
|-
| 156870 - ||  || 21 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156871 - ||  || 21 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156872 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156873 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156874 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156875 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156876 - ||  || 22 februarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156877 - ||  || 28 februarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156878 - ||  || 5 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156879 Eloïs ||  || 4 martie 2003 ||  || 
|-
| 156880 Bernardtregon ||  || 4 martie 2003 || Saint-Véran || Saint-Véran
|-
| 156881 - ||  || 5 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156882 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156883 - ||  || 6 martie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156884 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156885 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156886 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156887 - ||  || 6 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156888 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156889 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156890 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156891 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156892 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156893 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156894 - ||  || 6 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156895 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156896 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156897 - ||  || 6 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156898 - ||  || 6 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156899 - ||  || 6 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156900 - ||  || 6 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-